Taohua Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taohua (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Taohua (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar